Puškinskij rajon ()

 Puškinskij rajon, distretto municipale dell'Oblast' di Mosca
 Puškinskij rajon, suddivisione amministrativa della città federale di San Pietroburgo